Meyers steht für:
 Meyers (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Meyers Konversations-Lexikon
 Meyers Memo, ein nicht alphabetisch geordnetes, sondern erstmals thematisch gegliedertes einbändiges Kompaktlexikon mit alphabetischem Registerzusatz
 Meyers Orts- und Verkehrslexikon des deutschen Reichs
 Meyers Bitter
 Meyers-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Meyers-Synthese
 Mayers
 Meiers
 Myers (Begriffsklärung)
 Meyer